Департамент Сан-Хусто  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Территория — 13677 км². Население — 206307 человек. Плотность населения — 15,10 чел./км².

Административный центр — Сан-Франсиско.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Тулумба, Рио-Секо
на востоке — с провинциями Санта-Фе, Сантьяго-дель-Эстеро
на юге — с департаментами Маркос-Хуарес, Уньон
на западе — с департаментами Рио-Примеро, Рио-Сегундо

Административное деление

Муниципалитеты
Сан-Франсиско
Алисия
Альтос-де-Чипион
Арройито
Бальнеария
Бринкман
Колония-Марина
Колония-Просперидад
Колония-Сан-Бартоломе
Колония-Вигнауд
Девото
Эль-Араньядо
Эль-Фортин
Эль-Тио
Фрейре
Ла-Франсия
Ла-Пакита
Ла-Тордилья
Лас-Варас

Лас-Варильяс
Маруль
Мирамар
Монтерос
Портенья
Кебрачо-Эррадо
Саканта
Сатурнино-Мария-Ласпьюр
Сеебер
Трансито
Вилья-Консепсьон-дель-Тио

Коммуны
Колония-Анита
Колония-Итурраспе
Колония-Сан-Педро
Колония-Валентина
Колоньяс-Лас-Пичанас
Пласа-Люксардо
Торо-Пухио
Вилья-Сан-Эстебан

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова